Juan de Garay puede referirse a:

 Juan de Garay, conquistador español quien fundó las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires (segunda y última fundación).
 Juan de Garay el Mozo.
 Juan de Garay y Becerra.
 Juan de Garay Otañez, militar de Felipe III de España, virrey de Cataluña (1648-1650).
 Juan de Garay, localidad argentina en la provincia de Santa Fe.
 Avenida Juan de Garay, importante arteria vial del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
 ARA Juan de Garay (D-2), destructor de la Armada de la República Argentina.
 Estación Juan de Garay, del ferrocarril Roca, en la provincia argentina de Río Negro.
 Juan de Garay (Río Negro), localidad de la provincia de Río Negro.